Flanders Investment & Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
FIT (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
FIT (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
Framework for Integrated Test
Fit , gereedschap bij schiemanswerk
Terugleververgoeding (Feed-in tariff), een bij wet geregelde vergoedingsstructuur voor inkoop van groene stroom tegen opwekkingskosten.
FIT (gameontwikkelstudio)
.fit, bestandsformaat gebruikt door geografische informatiesystemen